Зарагоза има више значења:

 Зарагоза
 Зарагоза (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Зарагоза, Алес Флорес Родригез, Гранха Авикола (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Зарагоза (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Зарагоза (Зарагоза, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Зарагоза (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Зарагоза (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Зарагоза (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Зарагоза, Лос Сериљос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Зарагоза (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Зарагоза (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Зарагоза (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Зарагоза (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зарагоза, Ел Техон (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зарагоза (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Зарагоза (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Зарагоза, Пуерто де Медина (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зарагоза (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зарагоза (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Зарагоза (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Зарагоза (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зарагоза (Консепсион Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зарагоза (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зарагоза (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зарагоза (Санта Катарина Јосоноту), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зарагоза (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зарагоза (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зарагоза (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Зарагоза (Коазинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зарагоза (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зарагоза (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зарагоза (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Зарагоза (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зарагоза (Зарагоза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зарагоза (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Зарагоза, Позо Саладо (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Зарагоза, Ла Вака (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Зарагоза (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Зарагоза (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Зарагоза, Санта Амелија (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Зарагоза (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Зарагоза (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Зарагоза (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Зарагоза (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Зарагоза (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Зарагоза (Тотолак), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Зарагоза (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зарагоза (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Зарагоза (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зарагоза (Зарагоза, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику